O termo Blind Date pode referir-se a:

TV

 "Blind Date" - episódio de 30 Rock

Filmes
 Blind Date – filme de 1934 dirigido por Roy William Neill 
 Blind Date – filme de 1959 dirigido por Joseph Losey 
 Blind Date – filme se 1984 dirigido por Nico Mastorakis
 Blind Date – filme de 1987 dirigido por Blake Edwards
 Blind Date – filme de 1996 dirigido por Theo van Gogh
 Blind Date – filme de 2008 dirigido por Stanley Tucci

Outros
 Blind Date – romance de 1977 escrito por Jerzy Kosiński 
 Blind Date – uma banda pop alemã
 Blind date - em português encontro às cegas, um ato de socialização desenvolvido entre duas pessoas até então desconhecidas

Veja também 
Blind Dating - filme de 2006 dirigido por James Keach

Desambiguação